Комсомольский — поселок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Катенинского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части района. Расстояние до районного центра, села Варна, 15 км. Вблизи находится высыхающее и в большей степени заболоченное озеро Чекотай

История 
Поселок основан в 1937 при одной из ферм совхоза «Варненский». Официально зарегистрирован и назван в 1963.

Население 

(в 1970 — 302, в 1983 — 270, в 1995 — 286)

Улицы 
Участок "Оторвановка"
Улица Мира
Степная улица
Улица Труда
Центральная улица

Инфраструктура 
 ООО «Заречье»
 Школа

Примечания 

Населённые пункты Варненского района